Ричард Джеймс Харт (), при рождении Джеймс Винченцо Капоне (; 1892—1952) — американский шериф, старший брат Аль Капоне. Служил лейтенантом в армии США во время Первой мировой войны.

Биография 
Джеймс ушёл из семьи в 1908 году и устроился на работу в цирк, гастролировавший в то время на Дальнем Западе. Служил лейтенантом в Армии США во время Первой мировой войны. Изменил имя на Ричард Джозеф Харт сразу по демобилизации (имя выбрал в честь тогдашней кинозвезды Уильяма Харта).

Продолжил карьеру специальным агентом в Бюро по делам индейцев Министерства внутренних дел США и позднее был переведён на руководящие должности в , штат Небраска. В Небраске он стал местным шерифом и заслужил хорошую репутацию как полисмен.

В криминальных кругах его называли просто «шериф из Небраски», дабы не бросать тень на его брата.

В 1919 году женился на Кэтлин Уинч, в браке родилось трое детей.

Ссылки 
 Биография Дж. Капоне

Аль Капоне
Полицейские США
Лейтенанты